Пасо де лас Игерас има више значења:

 Пасо де лас Игерас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пасо де лас Игерас (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику